Брэннан — фамилия. Известные носители:

 Брэннан, Джей (; род. 29 марта 1982 г. Хьюстон, штат Техас, США) — американский музыкант, певец, автор песен, актёр.
 Брэннан, Джозеф Эдвард () — американский политик-демократ, 70-й губернатор штата Мэн.
 Брэннан, Шейн (род. 1957) — американский продюсер и сценарист.